«На скейте от смерти» () — фильм-боевик режиссёра Мигеля Куртуа. Франция, 2008 год.

Сюжет 
Двое скейтбордистов Микки и Идрисс случайно оказываются на месте криминальной встречи наркомафии. Им удаётся снять на камеру сотового телефона убийство. В этот момент Идриссу звонит мама, и убийцы обнаруживают подростков. Те пытаются обратиться в полицию, но оказывается, что убийцы — сами полицейские, которые тут же объявляют молодых людей в розыск. Спасти их может только Сильви — женщина-офицер, которая видела запись и начала сомневаться в честности своих коллег. Ещё один свидетель-союзник — их подруга Дани, но девушку тяжело ранит один из преступников. Последнее решающее слово в спасении подростков — за Сильви.

В ролях 
 Микки Маху — Микки
 Идрисс Диоп — Идрисс
 Эльса Патаки — Дани
 Филипп Бас — Лукас
 Пасси — Силла
 Рашида Бракни — Сильви, офицер полиции

Ссылки 
 

Фильмы-боевики Франции